Андрей Александрович Мельников:
 Мельников, Андрей Александрович (1968—1988) — Герой Советского Союза.
 Мельников, Андрей Александрович (род. 1979) — российский футболист, игрок в мини-футбол, пляжный футбол. Примечания